Het WTA-tennistoernooi van Stuttgart (officieel Porsche Tennis Grand Prix) van 2016 vond plaats van 18 tot en met 24 april 2016 in de Duitse stad Stuttgart. Het was de 39e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op de gravelbinnenbanen van de Porsche-Arena.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd, Agnieszka Radwańska, bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Laura Siegemund, die aldus voor het eerst in haar loopbaan een WTA-enkelspelfinale bereikte.

De als tweede geplaatste titelverdedigster, Angelique Kerber, wist haar titel te verlengen. De finale was een Duits onderonsje. Kerber versloeg in de eindstrijd kwalificante Laura Siegemund in twee sets. Kerber wist voor de tweede keer het toernooi van Stuttgart op haar naam te schrijven. Het was haar negende WTA-titel, de tweede van 2016. Zij won op dit toernooi US$ 129.551 prijzen­geld, alsmede een Porsche 911 Carrera 4 GTS.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Bethanie Mattek-Sands en Lucie Šafářová had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Šafářová had, samen met Sabine Lisicki, een wildcard voor het toernooi gekregen – dit team bereikte de halve finale, waarin zij verloren van Hingis/Mirza.

De als tweede geplaatste Françaises Caroline Garcia / Kristina Mladenovic wonnen het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste koppel Martina Hingis en Sania Mirza in de match-tiebreak. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Garcia had daarnaast al drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Mladenovic dertien.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Stuttgart 2016
Stuttgart